Campagne d'Illyrie :
Campagne d'Octavien en Illyrie (35-33 av. J.-C.)
Campagne d'Illyrie  (13-9 av J.-C.)